Leon Simon peut faire référence à : 
 Léon Simon (1836-1910), peintre paysagiste et dessinateur français. 
 Leon Simon (né en 1945), mathématicien australien